Moshe Safdie né le  à Haïfa (en Palestine mandataire), est un architecte et urbaniste canadien.
Les frères Joshua Safdie et Ben Safdie sont des réalisateurs de films indépendants américains, originaires de New York.
Patronyme séfarade